Растоака има више значења:

 Растоака (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Растоака (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Растоака (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији